Park des Friedens (Görlitz),   een park in de Duitse stad Görlitz
 Park des Friedens (Salzwedel), een park in de Duitse stad Salzwedel